Tyrolienne bezeichnet 

 eine Form einer Seilrutsche
 Tyrolienne (Tanz), auch Tyroloise, einen Tanz des 18. und 19. Jahrhunderts
 Tyrolienne (Lied), eine Liedgattung des 19. Jahrhunderts